Rice steht für:

 Rice (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Rice University, Universität in Houston, Texas

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rice (Jefferson County, Alabama)
 Rice (Marshall County, Alabama)
 Rice (Jo Daviess County, Illinois)
 Rice (Perry County, Illinois)
 Rice (Kalifornien)
 Rice (Kansas)
 Rice (Minnesota)
 Rice (Ohio)
 Rice (Texas)
 Rice (Virginia)
 Rice (Washington)

Sonstiges:
 Rice Bastion, Berg im Grahamland, Antarktika
 Rice Ridge, Gebirgskamm im Ellsworthland, Antarktika

Siehe auch:

 Sir Duncan Rice Library, zentrale Universitätsbibliothek der University of Aberdeen
 Reis (Begriffsklärung)
 Reiss
 Reiß
 Reisz
 Rais
 Reihs
 Rize (Begriffsklärung)